

Персоналії 
 Лорн Шабо (1900 — 1946) — канадський хокеїст.
 Тома Шабо (* 1997) — канадський хокеїст.
 Франсуа Шабо (1756 — 1794) — французький політик і революціонер.
 Фредерік Шабо (* 1968) — канадський хокеїст.

Топоніми 
 Шабо — село у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
 Шабо — залізнична станція Одеської залізниці.
 Шабо — назва селища Виноградне Скадовського району Херсонської області до 1946 р.